O nome Ileana foi usado para dar nome a três ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste. Ileana é o nome substituto de Iva, que foi retirado durante a temporada de furacões no Pacífico de 1988.
 Furacão Ileana (1994) - furacão de categoria 1 no Oceano Pacífico nordeste. Não ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Ileana (2000) - Tempestade tropical próxima à costa oeste do México. Chegou a ameaçar a costa antes de mudar sua direção de deslocamento. Sem danos.
 Furacão Ileana (2006) - Furacão de categoria 3 próximo à costa oeste do México. Embora não ameaçasse a costa, 1 pessoa morreu indiretamente por afogamento quando nadava em mar agitado causado pelo furacão.

Desambiguação